A Filetta est une marque commerciale apposée sur une série de fromages corses de lait de brebis, de lait de chèvre et de lactosérum fabriqués par la SARL « A Filetta Fromagerie Artisanale », une laiterie établie dans la Haute-Corse à Taglio-Isolaccio.

La laiterie

Historique 
La laiterie SARL « A Filetta Fromagerie Artisanale » a été créée en 1989 par Laurence et Michel Matteï après qu'ils eurent respectivement exercé les activités de fromagère et d'éleveur, et développé progressivement leurs fromages et savoir-faire.

Chiffre d'affaires 
Le chiffre d'affaires de la laiterie s'est élevé à  pour l'année 2010.

Méthodes d'obtention fromagères 
Les procédés de fabrication sont de type industriels: toute l'année, la laiterie achète les laits crus réfrigérés aux agriculteurs. Ils peuvent provenir de cheptels désaisonnés ou pas. À la réception, ils sont pasteurisés puis ensemencés avec des ferments lactiques de culture et transformés en caillé par emprésurage.

Production 

La gamme se compose de 6 sortes de fromages :
 A Filetta Brebis, fromage venachese (« type venaco ») de ~, lait de brebis, sel, ferments lactiques, présure animale.
 A Filetta Petit Brebis, fromage venachese (« type venaco ») de ~, lait de brebis, sel, ferments lactiques, présure animale.
 A Filetta U Dolce, fromage de ~ à pâte molle à croûte fleurie inspiré de casgiu in cerbellu, lait de brebis, sel, ferments lactiques, présure animale.
 A Filetta Chèvre, fromage venachese (« type venaco ») de ~, lait de chèvre, sel, ferments lactiques, présure animale. 
 A Filetta, fromages de lactosérum brocciu et brocciu passu 
 A Filetta Petit Brin du Maquis, fromage de ~ à pâte molle enrobé d’« herbes du maquis », lait de brebis, sel, ferments lactiques, présure animale.
 A Filetta Brin du Maquis, fromage de ~ à pâte molle enrobé d’« herbes du maquis », lait de brebis, sel, ferments lactiques, présure animale.
 A Filetta Tommette de Brebis, fromage de ~ à pâte pressée non cuite à croûte naturelle, lait de brebis, sel, ferments lactiques, présure animale.
 A Filetta Tomme de Brebis, fromage de ~ à pâte pressée non cuite à croûte naturelle, lait de brebis, sel, ferments lactiques, présure animale.

La marque commerciale 
«  A filetta » signifie « la fougère » en corse, car la gamme est généralement décorée avec une feuille de cette plante, un symbole de l'identité corse, déposée dessus ou représentée graphiquement sur l'étiquette.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste de fromages corses

Marque de fromage en France
Fromage au lait pasteurisé
Fromage laitier
Fromage au lait de chèvre
Fromage au lait de brebis
Fromage de la Haute-Corse